Naufraghi (Cast Up by the Sea), film diretto da Kenean Buel (1915)
Naufraghi, film diretto da Silvio Laurenti Rosa (1939)
Naufraghi, film diretto da Federica Pontremoli (2004)